A Fed Cup de 1964 foi a segunda edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 20 equipes participaram do Grupo Mundial, a Austrália ganhou o título derrotando os Estados Unidos.

Final

EUA x Austrália

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1964 no tênis